Banja je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ploča, Dubrovačko-neretvanska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 188 stanovnika te 56 obiteljskih kućanstava, a prema popisu iz 2011. godine 173 stanovnika.

Izvori

Naselja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji